Příjmení Juřička nosí více významných osobností:

 František Juřička (1927–2012) – český činoherní herec, rozhlasový režisér, publicista, politický vězeň a disident
 Lucie Juřičková (* 1965) – česká herečka
 Tomáš Juřička (* 1960) – český herec